Ledizione 1985-86 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Budapesti Honvéd SE, che conquista il suo nono titolo.

Capocannoniere del torneo fu Lajos Détári del Budapesti Honvéd SE con 27 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Budapesti Honvéd SE campione d'Ungheria 1985-86.
 Csepel SC e Budapesti Volán SC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1986-1987: Budapesti Honvéd SE qualificato.
 Coppa UEFA 1986-1987: Pécsi Munkás SC e Rába Vasas ETO SC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Campionato ungherese di calcio